Війна за незалежність (), або визвольна війна () — війна, яка ведеться народом або державою за звільнення від влади іншого народу чи держави.

До ХІХ ст 
 167—160 до н. е.: Війна за незалежність Юдеї
 1296—1328: Війна за незалежність Шотландії (І)
 1332—1357: Війна за незалежність Шотландії (ІІ)
 1351—1368: Війна за незалежність Китаю
 1419—1439: Війна за незалежність Чехії
 1432—1438: Війна за незалежність України (Русі)
 1513—1608: Війна за незалежність Шотландії (ІІІ)
 1521—1523: Війна за незалежність Швеції
 1568—1648: Війна за незалежність Нідерландів
 1618—1620: Війна за незалежність Чехії
 1640—1668: Війна за незалежність Португалії
 1648—1657: Війна за незалежність України (Русі)
 1703—1711: Війна за незалежність Угорщини (І)
 1755—1756: Війна за незалежність Башкирії
 1775—1783: Війна за незалежність США
 1791—1804: Війна за незалежність Гаїті

ХІХ ст 
 1804—1813: Війна за незалежність Сербії
 1808—1814: Війна за незалежність Іспанії
 1809—1825: Війна за незалежність Болівії
 1810—1816: Війна за незалежність Аргентини
 1810—1821: Війна за незалежність Мексики
 1811—1824: Війна за незалежність Перу
 1814: Війна за незалежність Норвегії
 1815—1817: Війна за незалежність Сербії
 1817—1864: Війна за незалежність кавказьких народів
 1821—1829: Війна за незалежність Греції
 1830: Війна за незалежність Бельгії
 1830—1831: Війна за незалежність Польщі
 1835—1836: Війна за незалежність Техасу
 1837—1847: Війна за незалежність Казахстану
 1848—1849: Війна за незалежність Угорщини (І)
 1848—1849: Війна за незалежність Італії (І)
 1850—1864: Війна за незалежність Китаю
 1857—1860: Війна за незалежність Індії
 1859: Війна за незалежність Італії (ІІ)
 1863: Війна за незалежність Польщі
 1866: Війна за незалежність Італії (ІІІ)
 1876—1877: Війна за незалежність Сербії
 1876—1878: Війна за незалежність Чорногорії
 1877—1878: Війна за незалежність Сербії
 1896—1898: Війна за незалежність Філіппін

ХХ ст 
 1917—1921: Війна за незалежність України
 1918—1920:
 Війна за незалежність Естонії
 Війна за незалежність Латвії
 Війна за незалежність Литви
 1919—1921: Війна за незалежність Ірландії
 1919—1923: Війна за незалежність Туреччини
 1940—1944: Війна за незалежність Ічкерії (І)
 1945—1949: Війна за незалежність Індонезії
 1946—1954: Війна за незалежність В'єтнаму
 1947—1948: Війна за незалежність Мадагаскару
 1948—1949: Війна за незалежність Ізраїля
 1948—1960: Війна за незалежність Малайзії
 1954—1962: Війна за незалежність Алжиру
 1961—1974: Війна за незалежність Анголи
 1961—1991: Війна за незалежність Еритреї
 1964—1974: Війна за незалежність Мозамбіку
 1966—1990: Намібія
 1971: Війна за незалежність Бангладеш
 1991: Війна за незалежність Словенії
 1991—1995: Війна за незалежність Хорватії
 1992—1995: Війна за незалежність Боснії
 1994—1996: Війна за незалежність Ічкерії (ІІ)
 1999—2009: Війна за незалежність Ічкерії (ІІІ)

XXI ст 
 з 2014: Війна за незалежність України (2014)

Посилання